Ниже приведён список действующих, спящих и потухших вулканов в Африке или вблизи континента.

География Африки
Африка